Canadian Olympic Curling Trials 2013 – turniej wyłaniający kobiecą i męską reprezentację Kanady w curlingu na Zimowe Igrzyskach Olimpijskie 2014. Zawody finałowe odbywają się pod nazwą Tim Hortons Roar of the Rings 2013 w MTS Centre, w Winnipeg między 1 a 8 grudnia. Turniej eliminacyjny Road to the Roar rozegrano w dniach 5-10 listopada w Kitchener Memorial Auditorium Complex, w Kitchener.

W turnieju zwyciężył zespół Jennifer Jones, w finale zawodniczki z Winnipeg pokonały 8:4 Sherry Middaugh. Trzecie miejsce zajęła Rachel Homan.

Drużyna reprezentująca kobiety w 2010 rozpadła się. Przy kapitan, Cheryl Bernard pozostała Susan O’Connor i jako rezerwowa Carolyn McRorie, zespół ten zakwalifikował się do turnieju Road to the Roar. Ostatecznie po porażce 7:9 Valerie Sweeting zawodniczki zakończyły na 4. miejscu i nie awansowały do głównego turnieju. Cori Morris wystąpiła jako rezerwowa w drużynie Stefanie Lawton i uplasowała się na 7. miejscu.

Męską reprezentację w Soczi stanowić będzie zespół Brada Jacobsa. W finale zawodnicy z Sault Ste. Marie pokonali 7:4 ekipę Johna Morrisa. Trzecie miejsce przypadło Kevinowi Martinowi. Finaliści do turnieju głównego awansowali po rozgrywkach w Road to the Roar.

W męskiej drużynie występującej w Vancouver nastąpiły mniejsze zmiany, ze składu odszedł John Morris. Na jego miejsce do ekipy Kevina Martina dołączył David Nedohin. Martin jako pierwszy zakwalifikował się do turnieju głównego kwalifikacji olimpijskich - wygrał Canada Cup 2011. Zawodnicy z Edmonton w Round Robin zajęli 2. miejsce i awansowali do półfinału, w którym przegrali 5:7 na rzecz zespołu Johna Morrisa. Morris w 2013 dołączył do Jima Cottera i objął funkcję kapitana.



Proces kwalifikacji 
Do rywalizacji zostało dopuszczonych 18 drużyn, proces ich kwalifikacji znacząco różni się od metody zastosowanej przy Canadian Olympic Curling Trials 2009. 12 z nich rywalizowało w turnieju kwalifikacyjnym o dwa miejsca w zawodach finałowych.

Kwalifikacja bezpośrednia 
Do grudniowego turnieju finałowego bezpośrednio awansowało 6 zespołów.

Kwalifikacja pośrednia 
12 zespołów uczestniczyło w turnieju kwalifikacyjnym - Road to the Roar.

Road to the Roar 

Turniej eliminacyjny wyłaniający ostatnie dwie drużyny kwalifikujące się do turnieju finałowego odbył się między 5 a 10 listopada 2013 w Kitchener.

Olympic Trials

Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
1 grudnia 2013; 13:00

Sesja 2. 
2 grudnia 2013; 8:30

Sesja 3. 
2 grudnia 2013; 18:30

Sesja 4. 
3 grudnia 2013; 13:30

Sesja 5. 
4 grudnia 2013; 8:30

Sesja 6. 
4 grudnia 2013; 18:30

Sesja 7. 
5 grudnia 2013; 13:30

Tie-breaker 
6 grudnia 2013; 13:30

Play-off

Półfinał 
6 grudnia 2013; 18:30

Finał 
7 grudnia 2013; 18:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
1 grudnia 2013; 18:30

Sesja 2. 
2 grudnia 2013; 13:30

Sesja 3. 
3 grudnia 2013; 8:30

Sesja 4. 
3 grudnia 2013; 18:30

Sesja 5. 
4 grudnia 2013; 13:30

Sesja 6. 
5 grudnia 2013; 18:30

Sesja 7. 
6 grudnia 2013; 8:30

Play-off

Półfinał 
7 grudnia 2013; 13:30

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 • 2011/2012 • 2012/2013 • 2013/2014 w curlingu
 Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 
  

2013 w curlingu
2013
2013 w Kanadzie
Sport w Winnipeg